Fischietti ist der Familienname folgender Personen:
 Domenico Fischietti (~1725–1810), italienischer Komponist und Kapellmeister
 Enzo Fischietti (* 1950), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor